«Европе́йские кани́кулы» () — американская приключенческая комедия 1985 года Эми Хекерлинг. Продолжение фильма «Каникулы» (1983).

Сюжет 
Гризволды побеждают в телевизионном шоу и выигрывают путешествие по Европе. Первая остановка у них в Великобритании. В Лондоне семье приходится жить в дешёвом отеле, который оказывается совсем не таким как в буклете. Для передвижения по городу Кларк арендует автомобиль, но не может освоиться с левосторонним движением. Он попадает во множество ДТП, сбивает велосипедиста и в течение нескольких часов не может выехать с круговой развязки у Ламбетского моста. Однако в целом, вежливые и учтивые лондонцы Гризволдам приходятся по душе. Покидая же Англию, Кларк случайно разрушает Стоунхендж.

В Париже семья пробует французскую кухню, посещает Эйфелеву башню, Лувр и вульгарное ночное шоу. У Фонтана невинных у них похищают видеокамеру. В Германии Гризволды собираются посетить дальних родственников Кларка, но путают адреса и гостят у чужих людей. В этом городке в это время проходит городской фестиваль и Кларк наряжается в народный немецкий костюм. Его даже вытаскивают на сцену станцевать народный танец, который заканчивается массовой дракой. Гризволдам удаётся спастись, запрыгнув в поезд до Рима.

Италия становится последним пунктом в этом двухнедельном путешествии. Гризволды здесь оказываются совсем без денег, так как все свои сумки они были вынуждены бросить в Германии. Семья идёт в контору, в которой меняют американские дорожные чеки на наличные деньги. Никаких чеков на руках у Гризволдов нет, они все остались в сумках в Германии, но у Кларка есть надежда, что им пойдут навстречу и поверят на слово, ведь они победители телевикторины. В это время на эту контору совершают нападение преступники. Бандиты похищают деньги, а заодно и менеджера, которого прячут в багажнике. За него в будущем они хотят получить выкуп. Когда приходят Гризволды, чтобы не вызвать у них никаких подозрений, преступники вынуждены выдать им наличные деньги и, поскольку те просят ещё и автомобиль в аренду, свою машину. Довольная семья отправляется в магазин, наряжаться по итальянской моде.

На следующий день, гуляя по Риму, Эллен обнаруживает на заборе афишу некоего фильма со своей фотографией, на которой она изображена будучи в душе. В Париже у них украли видеокамеру, в которой была кассета, на которой помимо прочего было интимное видео с ней, сделанное Кларком. Теперь Эллен очень зла на мужа, так как тот обещал, что сотрёт его. Расстроенная Эллен возвращается в гостиницу. В это время за ней увязываются преступники, которым нужна назад их машина, в багажнике которой лежит связанный человек. В конце концов, Эллен похищают, но Кларку удаётся её спасти. Гризволды возвращаются домой.

В ролях 
 Чеви Чейз — Кларк Гризволд
 Беверли Д’Анджело — Эллен Гризволд
 Дэйна Хилл — Одри Гризволд
 Джейсон Лайвли — Расти Гризволд
 Джон Эстин — Кент Уинкдейл, ведущий телевикторины
 Мэл Смит — менеджер в лондонском отеле
 Робби Колтрейн — мужчина в ванной
 Уильям Забка — Джек
 Эрик Айдл — велосипедист
 Виктор Лану — вор
 Мун Заппа — калифорнийская подруга Расти

Производство 
В качестве одного из сценаристов фильма значится Джон Хьюз. По его словам ему всегда везло держаться подальше от плохих фильмов и этот фильм он не делал, а работал тогда над «Клубом „Завтрак“». В титрах же он был указан, поскольку является автором этих персонажей.

Саундтрек 
В этот раз музыка для фильма была написана композитором Чарльзом Фоксом. Главной темой фильма осталась песня «Holiday Road» Линдси Бакингема.

Трек-лист:
 Lindsey Buckingham — «Holiday Road»
 Power Station — «Some Like It Hot»
 The Jam — «Town Called Malice»
 Alexander Robotnick — «Problèmes d’amour»
 Plastic Bertrand — «Ça plane pour moi»
 Danny Gould — «Pig In a Poke»
 Danger Zone — «Baby It’s You, Yes I Am»
 Dr. John — «New Looks»
 Network — «Back in America»

Критика 
Продолжение было принято хуже, чем первый фильм. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг свежести фильма 34 % на основе 29 рецензий. На сайте Metacritic у фильма 47 баллов из 100 на основе 10 отзывов.

Джанет Маслин из The New York Times положительно отозвалась о фильме, заявив: «Хотя это во многом переработанная версия, в нем удается развить юмор первого фильма». Она добавила: «Визуальный юмор фильма возникает из-за простой обстановки с забавными шляпами, футболками и банками из-под газировки, которыми Гризволды объявляют о своем присутствии». Журнал Variety дал фильму негативную рецензию, пояснив: «Режиссер Эми Хекерлинг увлекается физическим юмором, из-за этого американские туристы становятся утомительными и предсказуемыми. Структурно фильм разворачивается как серия туристических брошюр».

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1985 года
Приключенческие фильмы США
Фильмы США 1985 года
Фильмы Эми Хекерлинг
Фильмы National Lampoon
Фильмы на английском языке
Фильмы Warner Bros.
Фильмы-сиквелы
Фильмы о Чикаго
Фильмы о Лондоне
Фильмы об Англии
Фильмы о Париже
Фильмы о Германии
Фильмы о Риме
Фильмы по сценариям Джона Хьюза